Das Damendoppel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1938 war ein Tenniswettbewerb in Panama-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 66.

Anmerkungen 

Tennisturnier 1938
Tennisturnier in Panama-Stadt
1938 Damendoppel
Tennis Damendoppel